Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej – komórka organizacyjna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej podległa Ministrowi Obrony Narodowej do czasu osiągnięcia gotowości operacyjnej przez Wojska Obrony Terytorialnej (WOT). Jest odpowiedzialna za dowodzenie jednostkami WOT.

Historia 
Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej powstało w wyniku formowania nowego rodzaju sił zbrojnych – Wojsk Obrony Terytorialnej, zadaniem dowództwa jest dowodzenie jednostkami mu podległymi. 29 marca 2017 Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej osiągnęło zdolność do działania oraz formalnie przejęło dowództwo nad trzema pierwszymi brygadami WOT zlokalizowanymi w Białymstoku, Lublinie oraz Rzeszowie.

Kierownictwo 
Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej: gen. bryg. Maciej Klisz (od 7 lutego 2023)

Szef Sztabu Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej: płk dypl. Arkadiusz Mikołajczyk

Starszy Podoficer Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej: st. chor. szt. Mirosław Ziarniak

Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej 

 gen. broni Wiesław Kukuła (od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2022)
 gen. bryg. Maciej Klisz (od 7 lutego 2023, od 1 stycznia 2023 czasowo pełniący obowiązki)

Przypisy 

Wojska Obrony Terytorialnej